

Toponymes 
Évry a pour étymologie un nom de lieu issu du toponyme latin Aper-acum ou Apri-acum . il est permis de s'interroger sur le lien avec une forme gauloise ayant également donné le toponyme Ivry en français. 

Évry est le nom de différentes communes françaises : 
 Évry, dans l'Essonne, nommée Évry-Petit-Bourg jusqu'en 1965,
 Évry, dans l'Yonne,
 Évry-Grégy-sur-Yerre, en Seine-et-Marne.
La commune essonnienne a donné son nom a :
 Évry-Courcouronnes, commune nouvelle
 Communauté d'agglomération Évry Centre Essonne, ancienne communauté d'agglomération située dans l'Essonne,
 Évry 2, centre commercial situé à Évry dans l'Essonne,
 Évry, circonscription administrative de l'Église catholique de France, subdivision du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes.

Prénoms 
Evry est un prénom porté notamment par :
 Evry Schatzman, astrophysicien français.

Notes et références

Voir aussi 
 , toponyme partageant la même étymologie qu'Évry.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France